Digital har flere betydninger:
 Digital betyder beskrevet med tal. Udtrykket kom først i folkemunde med digitaluret i slutningen af halvfjerdserne, hvor tiden blev udlæst med tal i stedet for visere.
 Digital (DEC) - kendt Digital Equipment Corporation varemærke.

Se også 
 Digital Research
 Western Digital